Występy w europejskich pucharach słoweńskiego klubu piłkarskiego NK Maribor.

Wykaz spotkań pucharowych

1992–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

NK Maribor
Słoweńskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach